

Abbreviazioni 
 Dun., è un'abbreviazione utilizzata in botanica per indicare l'autore botanico Michel Félix Dunal.

Codici 
 DUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dundas (Groenlandia)
 dun – codice ISO 639-3 della lingua dusun deyah

Geografia 
 Francia
 Dun – fiume della Senna Marittima
 Dun – comune dell'Ariège
 Dun-le-Palestel – comune della Creuse 
 Dun-le-Poëlier – comune dell'Indre 
 Dun-les-Places – comune della Nièvre 
 Dun-sur-Auron – comune del Cher 
 Dun-sur-Grandry – comune della Nièvre 
 Dun-sur-Meuse – comune della Mosa 
 Paesi Bassi
 Dun – villaggio del comune di Hilvarenbeek 
 Regno Unito
 Dùn – isola di Saint Kilda
 Dun – fiume del sud dell'Inghilterra, affluente del Kennet

Altro
 Dun – termine inglese che indica la varietà di mantello equino falbo
 Dun o Dùn – termine protoceltico che indicava la fortezza di collina (latino oppidum)